Király, dáma, bubi, Vladimir Nabokov második, oroszul megjelent regénye (1928), melyet 1968-ban angolra átdolgozva is megjelentetett
 Király, dáma, bubi, a Nabokov regényéből készült, 1972-ben bemutatott Jerzy Skolimowski-film